Желе́нський,  — польське прізвище.

Персоналії 

 Владислав Желенський (1837—1921) — польський композитор і піаніст. Чоловік польської письменниці Ванди Желенської (уроджена Грабовська).
 Станіслав Ґабріель Желенський (1873—1914) — польський архітектор, художник, вітражист.
 Владислав Желенський (1903—2006) — польський правник, прокурор, адвокат.
 Тадеуш Бой-Желенський (1874—1941) — польський письменник і перекладач, розстріляний нацистами у Львові.
 Станіслав Желенський (1905—1981) — польський актор кіно й театру.
 Едвард Желенський (1878—1910) — службовець і співзасновник мистецького кабаре «Зелений Балоник».
 Людвиг Желенський (1870—1940) — польський громадський діяч, засновник і перший директор Асоціації польського футболу в Кракові й Львові (1911—1913), племінник композитора Владислава Желенського.

Польські прізвища